Le château de La Bruyère peut désigner :
 le château de La Bruyère à Saint-Bernard (Ain) ;
 le château de La Bruyère à Saint-Launeuc (Côtes-d'Armor) ;
 le château de la Bruyère sur Saint-Romain-le-Puy (Loire), avec une villa gallo-romaine dans le bois de la Bruyère attenant.

Bruyère